Need har flere betydninger:
 Need, et studiealbum af den danske sangerinde Hanne Boel
 Need (Stargate SG-1), en episode af Stargate SG-1
 Needs Convenience, en canadisk butikskæde
 The Need, et amerikansk queercore-band